Het Hoogovenstoernooi 1993 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee. Het werd gewonnen door Anatoli Karpov. Het was een van de weinige keren dat het toernooi in een knock-outvorm werd gespeeld. Voorafgaand van de eerste ronde, vond een kwalificatieronde plaats. Acht spelers kwalificeerden zich door de kwalificatieronde. Acht spelers waren automatisch gekwalificeerd.

Eindstand

Kwalificatieronde

Eindtoernooi

Externe link 

 Alle uitslagen van 1993 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 1993